Rychkov ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Nikolajewitsch Rytschkow (* 1975), russischer Crosslauf-Sommerbiathlet
 Vyacheslav Rychkov (* 1975), russisch-italienischer Physiker und Mathematiker

Siehe auch:
 Rytschkow